Ad (Adriaan) Dekkers, Nederlands kunstenaar/beeldhouwer
 Ad (Adriaan Johannes Bartholomeus) Dekkers, Nederlands kunstschilder
 Ad Dekkers (wielrenner), Nederlands wielrenner